Los Tigres kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Tigres, Veracruz, Juan Rodríguez Clara, 
 Los Tigres, Nayarit, Del Nayar, 
 Los Tigres, San Luis Potosí, Matlapa, 

Robotskapade Mexikoförgreningar